Morisca (spanisch) steht für:
 Moriskentanz
 Morisken, christianisierte Mauren

Siehe auch
 Archäologischer Park Puig de sa Morisca
 Moresco